У́лица Космона́вта Во́лкова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Космонавта Волкова — улица в Москве.

Украина 
 Улица Космонавта Волкова — улица в Горловке.
 Улица Космонавта Волкова — улица в Днепре.
 Улица Космонавта Волкова — улица в Кирове.
 Улица Космонавта Волкова — улица в Николаеве.